Суднопідіймач — споруда, призначена для подолання суднами перепаду рівнів води на водних шляхах.
 Суднопідіймач — суднопідйомні споруди, якими підіймають (спускають) судна на судноремонтних і суднобудівних підприємствах. До найпоширеніших відносяться плавучі доки, сліпи.

Література 
 Суднопідіймач. // Українська радянська енциклопедія. Т. 11 (книга 1) — К., 1984.